Francisco Cabrera puede referirse a los siguientes hombres:

 Francisco Cabrera (1780-1845), miniaturista y retratista guatemalteco.
 Francisco Cabrera Santos (1946-2010), político y empresario venezolano.
 Francisco Cabrera (n.1955), político y empresario argentino.
 Francisco Cabrera (n.1966), beisbolista dominicano.
 Francisco Cabrera Guinovart, «Quino» (n.1971), futbolista español.
 Francisco Cabrera (n.1980), actor peruano.